Терешко́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Терешко. Известные носители:

 Терешкович, Абрам Миронович (Абрам Меерович; 1871—1937) — психиатр, директор «Канатчиковой дачи».
 Терешкович, Александр Миронович (Меерович; 1881—1959) — учёный-медик, гигиенист.
 Терешкович, Константин Абрамович (Андреевич; 1902—1978) — французский живописец, график.
 Терешкович, Константин Миронович (Кисиель Меерович; 1867—1952) — народоволец, политкаторжанин, мемуарист, историк.
 Терешкович, Макс Абрамович (1897—1937) — российский театральный деятель, актёр, режиссёр.
 Терешкович, Николай Миронович (Меерович; 1880—1955) — адвокат, публицист, муж В. В. Стоклицкой-Терешкович.
 Терешкович, Павел Всеволодович (род. 1958) — белорусский этнолог, историк и культурный антрополог.

 Составная фамилия
 Стоклицкая-Терешкович, Вера Вениаминовна (1885—1962) — советский историк-медиевист.

См. также 
 Терешков

Примечания